Бискамжа́ — топоним в России:

 Бискамжа — посёлок городского типа в Аскизском районе Республики Хакасия.
 Бискамжа — станция Красноярской железной дороги в Аскизском районе Республики Хакасия.
 Бискамжа — река в Хакасии на северо-западном склоне Абаканского хребта.